Мэ́рион:

Фамилия 
 Мэрион, Фрэнсис (ок. 1732—1795) — участник Войны за независимость США (1775—1783).
 Мэрион, Шон (род. 1978) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс».

Другие значения 
 Мэрион Пауэр Шовел — компания.
 Мэрион 6360 — экскаватор американской компании Мэрион Пауэр Шовел (англ. Marion Power Shovel), изготовленный в городе Марион, штат Огайо, в 1965 году.